Alter Markt 3 ist die Adresse folgender Bauwerke:
 Alter Markt 3 in Salzburg
 Alter Markt 1–3 in Stralsund.